

Toponyme 

 Sidi Moumen : arrondissement du Maroc dans la périphérie de Casablanca

Personnalités

Patronyme 

 Ali Moumen (1977-), joueur de football algérien
 Bilal Moumen (1990-), footballeur algérien

Prénom 
 Moumen Smihi : cinéaste marocain